O Campeonato Carioca de Futebol de 1940 - Segunda Divisão foi a 30ª edição da segunda divisão do futebol no Rio de Janeiro.

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1940, as seguintes agremiações:

 Associação Atlética Portuguesa, do Rio de Janeiro
 Atlético Clube Nacional, do Rio de Janeiro
 Carris Tráfego Futebol Clube, do Rio de Janeiro
 Olaria Athletic Club, do Rio de Janeiro
 Sport Club Benfica, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1940